gnilec (szkorbut) – choroba
 Gnilec – osada śródleśna w Polsce w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w gminie Narewka
 Gnilec – przystanek kolejowy zlokalizowany w pobliżu powyższej osady
 Gnilec – rezerwat florystyczny
 Gnilec – rzeka w województwie zachodniopomorskim, dopływ Czernicy.
 Gnilec – jezioro w województwie lubuskim, zlokalizowane w pobliżu Kunowic